Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rio Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, kterého v semifinále vyřadil Fognini.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Španěl David Ferrer, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou čtyřku Fabia Fogniniho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po lednovém Qatar Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour.

Čtvrtfinálový zápas Nadala s Cuevasem byl dohrán ve 3:18 hodin místního času. Sedm minut tak chybělo k překonání rekordu ATP Tour, utkání nejdéle hraného do nočních hodin, a to 3. kola Japan Open Tennis Championships 2006, na němž Jiří Novák podlehl Němci Benjaminu Beckerovi 6–3, 3–6 a 6–7.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2015